Chris Sharrock – batterista britannico
 Linda Sharrock – cantante statunitense
 Sonny Sharrock – chitarrista statunitense